Haymarket – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wirginia
 Haymarket – miejscowość w Australii, przedmieście Sydney
 Haymarket – dzielnica Edynburga
 Haymarket – stacja kolejowa w tej dzielnicy
 Haymarket – ulica w Londynie
 Haymarket Riot – zamieszki na placu Haymarket w Chicago w 1886
 Haymarket Shopping Centre – centrum handlowe w Leicester
 Haymarket Theatre – teatr w Leicester